Balastro hace referencia a varios artículos:

Componentes eléctricos pasivos 
 Balasto eléctrico

Vías férreas 
 Balasto